Grégoire Solotareff (né en 1953), auteur et illustrateur français
 Jeanine Solotareff (née en 1926), psychanalyste, et écrivain française

Homonymie de patronyme